Gallup (New Mexico), een plaats in New Mexico, Verenigde Staten
 Gallup (bedrijf), een Amerikaans bedrijf, vooral bekend vanwege zijn opiniepeilingen